Siaosi Tāufaʻāhau Manumataongo Tukuʻaho Tupou V, conegut també com a Siaosi Tupou V (en tongalès) o com a George Tupou V (Tongatapu, Tonga, 4 de maig de 1948 - Pok Fu Lam, Hong Kong, 18 de març de 2012) va ser el rei de Tonga des de l'11 de setembre de 2006, després de la mort del seu pare Taufa'ahau Tupou IV, fins a la seva mort el març de 2012.

Segons els costums del dol nacional tongalès, va haver de passar almenys un any des de la mort del seu pare abans que fos oficialment coronat amb el nom de Tupou V, ostentant el ceptre i la corona d'aquest arxipèlag de l'oceà Pacífic, convertint-se en el cinquè monarca que va portar l'esmentat nom des de la instauració de la monarquia el 1845. Finalment, van passar gairebé dos anys i va ser coronat l'1 d'agost de 2008. El seu nom, Siaosi, és la traducció tongalesa de Jordi, nom que també van portar Tupou I i Tupou II.

Biografia 
Abans d'accedir al tron va ser Ministre d'Afers Exteriors des de 1979 a 1998.

La mort de l'anterior rei, el seu pare, el popular Taufa'ahau Tupou IV de Tonga, va sumir en un dol general tots els tongalesos. L'encara príncep va representar al seu pare, al costat de la seva germana la princesa Pilolevu, durant la llarga malaltia que va afectar el cor, fetge i ronyó del rei.

L'1 d'agost de 2008, tres dies després de la seva coronació oficial, el nou rei va declarar de forma solemne que les seves decisions, a partir d'aquell moment, serien les orientades pel Primer Ministre, fent del país una monarquia moderna amb els poders del monarca limitats. La coronació es va produir amb gairebé dos anys de retard per les protestes -que van causar vuit morts- en favor de la democratització del país. També Austràlia i Nova Zelanda, els dos països donants més importants, van exigir canvis cap a la democràcia. Davant d'això, el rei va reaccionar amb l'esmentat anunci.

El rei Tupou V, que es va mantenir solter -encara que va tenir una filla natural que està exclosa de la successió per l'actual constitució del país-, va designar com a hereu el seu germà menor Lavaka Ata 'Ulukalala.

Distincions honorífiques 
 Gran Creu de l'Orde del Mèrit d'Hongria (per Pál Schmitt. 15 de setembre de 2011.

Avantpassats

Referències

Enllaços externs 

 Coronació del Rei de Tonga, Tupou V
 Univisión: Mor el Rei de Tonga

Reis polinesis
Tongalesos
Alumnes de la Universitat d'Oxford
Alumnes de la Reial Acadèmia Militar de Sandhurst
Oficials de la Legió d'Honor
Morts a Hong Kong
Morts de leucèmia
Polítics oceànics
Morts de càncer a la República Popular de la Xina